Di seguito una lista di asteroidi dal numero 321001 al 322000 con data di scoperta e scopritore.

321001-321100 

|-
|321001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321022 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321024 Gijon ||  ||  || La Canada
|-
|321025 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321027 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|321028 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321032 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|321033 - ||  ||  || OAM
|-
|321034 - ||  ||  || OAM
|-
|321035 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|321036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321037 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|321038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321039 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321042 - ||  ||  || OAM
|-
|321043 - ||  ||  || OAM
|-
|321044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321045 Kretinga ||  ||  || K. Černis, E. Cernis
|-
|321046 Klushantsev ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|321047 - ||  ||  || OAM
|-
|321048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321050 - ||  ||  || OAM
|-
|321051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321058 - ||  ||  || CSS
|-
|321059 - ||  ||  || CSS
|-
|321060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321061 - ||  ||  || CSS
|-
|321062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321064 - ||  ||  || CSS
|-
|321065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321077 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|321078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321084 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|321085 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321087 - ||  ||  || CSS
|-
|321088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321098 - ||  ||  || CSS
|-
|321099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321101-321200 

|-
|321101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321110 - ||  ||  || OAM
|-
|321111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321116 - ||  ||  || CSS
|-
|321117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321119 - ||  ||  || CSS
|-
|321120 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|321121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321127 - ||  ||  || LUSS
|-
|321128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321131 Alishan||  ||  || LUSS
|-
|321132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321145 - ||  ||  || CSS
|-
|321146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321152 - ||  ||  || CSS
|-
|321153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321159 - ||  ||  || CSS
|-
|321160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321163 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|321164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321168 - ||  ||  || CSS
|-
|321169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321173 - ||  ||  || CSS
|-
|321174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321186 - ||  ||  || NEAT
|-
|321187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321195 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|321196 - ||  ||  || OAM
|-
|321197 Qingdao ||  ||  || Shandong University
|-
|321198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

321201-321300 

|-
|321201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321202 - ||  ||  || OAM
|-
|321203 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|321204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321233 - ||  ||  || CSS
|-
|321234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321244 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|321245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321255 - ||  ||  || NEAT
|-
|321256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321259 - ||  ||  || OAM
|-
|321260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321261 - ||  ||  || OAM
|-
|321262 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321266 - ||  ||  || CSS
|-
|321267 - ||  ||  || CSS
|-
|321268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321271 - ||  ||  || CSS
|-
|321272 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|321273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321276 - ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|321277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321280 - ||  ||  || OAM
|-
|321281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321286 - ||  ||  || Starkenburg
|-
|321287 - ||  ||  || OAM
|-
|321288 - ||  ||  || CSS
|-
|321289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321295 - ||  ||  || CSS
|-
|321296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321301-321400 

|-
|321301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321311 - ||  ||  || Starkenburg
|-
|321312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321315 - ||  ||  || OAM
|-
|321316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321317 - ||  ||  || CSS
|-
|321318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321320 - ||  ||  || CSS
|-
|321321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321324 Vytautas ||  ||  || Cernis, K., Eglitis, I.
|-
|321325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321326 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|321327 - ||  ||  || OAM
|-
|321328 - ||  ||  || NEAT
|-
|321329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321331 - ||  ||  || CSS
|-
|321332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321338 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321340 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|321341 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|321342 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|321343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321346 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|321347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321349 - ||  ||  || CSS
|-
|321350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321356 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|321357 Mirzakhani ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|321358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321360 - ||  ||  || CSS
|-
|321361 - ||  ||  || CSS
|-
|321362 - ||  ||  || OAM
|-
|321363 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|321364 - ||  ||  || OAM
|-
|321365 - ||  ||  || OAM
|-
|321366 - ||  ||  || OAM
|-
|321367 - ||  ||  || OAM
|-
|321368 - ||  ||  || OAM
|-
|321369 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321370 - ||  ||  || OAM
|-
|321371 - ||  ||  || OAM
|-
|321372 - ||  ||  || Calvin College
|-
|321373 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|321374 - ||  ||  || OAM
|-
|321375 - ||  ||  || OAM
|-
|321376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321381 - ||  ||  || OAM
|-
|321382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321383 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|321384 - ||  ||  || OAM
|-
|321385 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|321386 - ||  ||  || OAM
|-
|321387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321389 - ||  ||  || CSS
|-
|321390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321391 - ||  ||  || CSS
|-
|321392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321399 - ||  ||  || OAM
|-
|321400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321401-321500 

|-
|321401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321403 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|321404 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|321405 Ingehorst ||  ||  || Kling, R., Zimmer, U.
|-
|321406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321408 - ||  ||  || CSS
|-
|321409 - ||  ||  || Hibiscus
|-
|321410 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|321411 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|321412 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321420 - ||  ||  || OAM
|-
|321421 - ||  ||  || OAM
|-
|321422 - ||  ||  || OAM
|-
|321423 - ||  ||  || OAM
|-
|321424 - ||  ||  || OAM
|-
|321425 - ||  ||  || OAM
|-
|321426 - ||  ||  || OAM
|-
|321427 - ||  ||  || CSS
|-
|321428 - ||  ||  || OAM
|-
|321429 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|321430 - ||  ||  || OAM
|-
|321431 - ||  ||  || OAM
|-
|321432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321433 - ||  ||  || OAM
|-
|321434 - ||  ||  || OAM
|-
|321435 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321436 - ||  ||  || OAM
|-
|321437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321438 - ||  ||  || OAM
|-
|321439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321442 - ||  ||  || CSS
|-
|321443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321449 - ||  ||  || OAM
|-
|321450 - ||  ||  || OAM
|-
|321451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321452 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|321453 Alexmarieann ||  ||  || ESA OGS
|-
|321454 - ||  ||  || CSS
|-
|321455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321458 - ||  ||  || OAM
|-
|321459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321460 - ||  ||  || CSS
|-
|321461 - ||  ||  || CSS
|-
|321462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321473 - ||  ||  || CSS
|-
|321474 - ||  ||  || OAM
|-
|321475 - ||  ||  || CSS
|-
|321476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321477 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321480 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|321481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321484 Marsaalam ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|321485 Cross ||  ||  || Christophe, B.
|-
|321486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321498 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321501-321600 

|-
|321501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321505 - ||  ||  || CSS
|-
|321506 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|321507 - ||  ||  || Gajdos, S., Vilagi, J.
|-
|321508 - ||  ||  || NEAT
|-
|321509 - ||  ||  || CSS
|-
|321510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321514 - ||  ||  || CSS
|-
|321515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321523 - ||  ||  || CSS
|-
|321524 - ||  ||  || CSS
|-
|321525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|321528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321529 - ||  ||  || CSS
|-
|321530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321538 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321556 - ||  ||  || CSS
|-
|321557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321558 - ||  ||  || CSS
|-
|321559 - ||  ||  || CSS
|-
|321560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321569 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|321570 - ||  ||  || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|321571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321573 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|321574 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321575 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|321576 - ||  ||  || OAM
|-
|321577 Keanureeves ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|321578 - ||  ||  || CSS
|-
|321579 - ||  ||  || CSS
|-
|321580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321584 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|321585 - ||  ||  || OAM
|-
|321586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321589 - ||  ||  || CSS
|-
|321590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321597 - ||  ||  || CSS
|-
|321598 - ||  ||  || CSS
|-
|321599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321601-321700 

|-
|321601 - ||  ||  || CSS
|-
|321602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321614 - ||  ||  || CSS
|-
|321615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321623 - ||  ||  || Jarnac
|-
|321624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321632 - ||  ||  || OAM
|-
|321633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321639 - ||  ||  || NEAT
|-
|321640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321649 - ||  ||  || LONEOS
|-
|321650 - ||  ||  || OAM
|-
|321651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321654 - ||  ||  || WISE
|-
|321655 - ||  ||  || WISE
|-
|321656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321657 - ||  ||  || NEAT
|-
|321658 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|321659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321673 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|321674 - ||  ||  || CSS
|-
|321675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321684 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|321685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321688 - ||  ||  || CSS
|-
|321689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321696 - ||  ||  || CSS
|-
|321697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321699 - ||  ||  || OAM
|-
|321700 - ||  ||  || LONEOS
|}

321701-321800 

|-
|321701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321711 - ||  ||  || CSS
|-
|321712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321718 - ||  ||  || WISE
|-
|321719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321723 - ||  ||  || WISE
|-
|321724 - ||  ||  || WISE
|-
|321725 - ||  ||  || WISE
|-
|321726 - ||  ||  || WISE
|-
|321727 - ||  ||  || WISE
|-
|321728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321729 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|321730 - ||  ||  || WISE
|-
|321731 - ||  ||  || WISE
|-
|321732 - ||  ||  || CSS
|-
|321733 - ||  ||  || LONEOS
|-
|321734 - ||  ||  || WISE
|-
|321735 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321737 - ||  ||  || WISE
|-
|321738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321739 - ||  ||  || WISE
|-
|321740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321741 - ||  ||  || WISE
|-
|321742 - ||  ||  || WISE
|-
|321743 - ||  ||  || WISE
|-
|321744 - ||  ||  || WISE
|-
|321745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321746 - ||  ||  || WISE
|-
|321747 - ||  ||  || WISE
|-
|321748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321749 - ||  ||  || NEAT
|-
|321750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321751 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321754 - ||  ||  || WISE
|-
|321755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321756 - ||  ||  || WISE
|-
|321757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321759 - ||  ||  || WISE
|-
|321760 - ||  ||  || WISE
|-
|321761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321762 - ||  ||  || WISE
|-
|321763 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321764 - ||  ||  || WISE
|-
|321765 - ||  ||  || CSS
|-
|321766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321767 - ||  ||  || WISE
|-
|321768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321769 - ||  ||  || AMOS
|-
|321770 - ||  ||  || WISE
|-
|321771 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321774 - ||  ||  || NEAT
|-
|321775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321776 - ||  ||  || WISE
|-
|321777 - ||  ||  || WISE
|-
|321778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321779 - ||  ||  || WISE
|-
|321780 - ||  ||  || WISE
|-
|321781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321782 - ||  ||  || WISE
|-
|321783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321785 - ||  ||  || CSS
|-
|321786 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321788 - ||  ||  || WISE
|-
|321789 - ||  ||  || CSS
|-
|321790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321796 - ||  ||  || NEAT
|-
|321797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321801-321900 

|-
|321801 - ||  ||  || WISE
|-
|321802 Malaspina ||  ||  || Colombini, E.
|-
|321803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|321806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321810 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|321811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321815 - ||  ||  || LONEOS
|-
|321816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321820 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|321821 - ||  ||  || Seki, T.
|-
|321822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321827 - ||  ||  || CSS
|-
|321828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321830 - ||  ||  || NEAT
|-
|321831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321832 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|321833 - ||  ||  || CSS
|-
|321834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321837 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321844 - ||  ||  || CSS
|-
|321845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321850 - ||  ||  || CSS
|-
|321851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321853 - ||  ||  || NEAT
|-
|321854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321855 - ||  ||  || OAM
|-
|321856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321857 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321863 - ||  ||  || CSS
|-
|321864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321871 - ||  ||  || CSS
|-
|321872 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321876 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|321877 - ||  ||  || NEAT
|-
|321878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321890 - ||  ||  || CSS
|-
|321891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321893 - ||  ||  || CSS
|-
|321894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321899 - ||  ||  || CSS
|-
|321900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

321901-322000 

|-
|321901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321908 - ||  ||  || CSS
|-
|321909 - ||  ||  || CSS
|-
|321910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321912 - ||  ||  || LONEOS
|-
|321913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321918 - ||  ||  || NEAT
|-
|321919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321932 - ||  ||  || NEAT
|-
|321933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321934 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|321935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321938 - ||  ||  || NEAT
|-
|321939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321947 - ||  ||  || CSS
|-
|321948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321951 - ||  ||  || NEAT
|-
|321952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321957 - ||  ||  || ODAS
|-
|321958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321962 - ||  ||  || ODAS
|-
|321963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321964 - ||  ||  || NEAT
|-
|321965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321969 - ||  ||  || Grav, T., Hansen, M. W.
|-
|321970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321974 - ||  ||  || NEAT
|-
|321975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321978 - ||  ||  || NEAT
|-
|321979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321984 - ||  ||  || NEAT
|-
|321985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|321991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321993 - ||  ||  || NEAT
|-
|321994 - ||  ||  || CSS
|-
|321995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|321997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321998 - ||  ||  || ODAS
|-
|321999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|322000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0321001